Duin-serie, een zesdelige boekenreeks van Frank Herbert
Dune (1984), een film gebaseerd op het eerste boek uit de reeks
Dune (Toto), de soundtrack van de film, verzorgd door Toto
Dune (miniserie), een miniserie uit 2000 gebaseerd op het eerste boek
Dune (2021), de tweede film gebaseerd op dit boek
Dune (computerspel), een avonturenspel uit 1992 gebaseerd op het boek en de film
Dune II, een strategisch computerspel uit 1992
Dune 2000, een strategisch computerspel uit 1998
Dune (Schulze), een muziekalbum van Klaus Schulze, dat niets met de film te maken heeft
White dune, een 3D-computerprogramma
Dune (danceact), een Duitse rave-act
Dune (album), muziekalbum van deze band uit 1995
Düne, een Duits eiland
Dune (Hans Zimmer)